Сай може да се отнася за:

 Сай – южнокорейски рапър
 Сай – традиционно оръжие от Окинава